Селедцов Олег Валерьевич. (род. , Бодайбо, Иркутская область) — член Союза писателей России и Союза журналистов России, государственный стипендиат министерства культуры России по итогам 2004 года.

Биография 
 В 1984 году окончил среднюю школу № 2 города Бодайбо.
 С 1984 по 1985 годы работал фрезеровщиком на майкопском заводе «Точрадиомаш».
 С 1985 по 1988 годы служил на боевом корабле Краснознамённого Черноморского Флота.
 В 1991 году с отличием окончил филологический факультет Адыгейского Государственного педагогического института.
 Работал учителем литературы, социальным педагогом, заместителем директора школы по воспитательной работе.
 Окончил аспирантуру при Адыгейском Государственном университете. С 1995 года работает на республиканском радио телерадиокомпании Адыгеи.

Творчество 
Печатается с 1986 года. Стихотворения, повести и рассказы О. Селедцова публиковались в журналах: «Москва», «Дружба народов», «Юность», «Литературная учёба», «Молодая гвардия», «Благодатный огонь», «Литрос», «Родная Ладога», «Невский альманах», «Север» (Петрозаводск), «Вертикаль» (Нижн. Новгород), «Луч» (Ижевск), «Странник» (Саранск), «Дон», «Ковчег» (Ростов-на-Дону), «Край городов» (Рязань), «Нана» (Грозный), «Звезда Черноморья» (Туапсе), «Литературная Адыгея» (Майкоп), «Глагол Кавказа» (Майкоп), «Бодайбинская панорама» (Иркутск); сборниках «Пролог» (Москва, Вагриус), «Новые писатели» (Москва, Книжный сад), «Война длиною в жизнь» (Москва, АСТ), «Любви чарующие звуки» (С-Пб., Век искусства); газетах: «Российский писатель», «День литературы» и др., постоянный автор еженедельника «Литературная Россия».
Участник форумов молодых писателей России в Москве (2001 и 2004 г-г..).

Поэтические сборники 
 «Подарите мне любовь» (1997)
 «Рок-н-ролльные сны» (2000)
 «Доля моя русская» (2001)
 «Утица белая» (2001)
 «Единорог и белорыбица» (2002)
 «Из юности с любовью» (2003)
 «Источник воды живой» (2003)
 «Странник я на земле» (2005)

Проза 
 «Пустые хлопоты» (2006)
 «Ей, гряди» (2010)
 «Трудные повести» (2011)
 «И в полдень и в полночь» (2012)
 «Страсти по Сергию» (2013)
 «Обнимающие небо» (2013)
 «Мой Достоевский» (2014)
 «Не рыдай Мене, Мати» (2016)
 «Литургия верных» (2016)
 «Родом из детства» (2017)

Награды 
 Лауреат международного литературного конкурса имени В. Каверина.
 Лауреат Всероссийского литературного конкурса имени И. Шмелёва и Всероссийского литературного конкурса имени В. Шукшина «Светлые души». Лауреат нескольких региональных фестивалей авторской песни и поэзии.
 Награждён Орденом Преподобного Сергия Радонежского 3 степени
 Медалью Сергия Радонежского 1 степени
 Грамота святейшего патриарха Московского и Всея Руси Алексия 2.
 В 2005 году еженедельником «Литературная Россия» включён в число 50 ведущих писателей Юга России.
 Заслуженный работник культуры Республики Адыгея (2016).

Критика 
Опубликованные произведения О. В. Селедцова нашли положительный отклик у ведущих критиков России.

Так, например, Капитолина Кокшенёва, зав. Отделом критики журнала «Москва» писала: «Мы представляем в нашем журнале рассказы „Брат“ Олега Селедцова… Селедцов сосредоточен на внутренней жизни человека, который часто живёт не в согласии с миром, но ищет всё же оправдание ему, ищет своё правильное место в нём. И находит его в Церкви.» (К. Кокшенёва. Новые писатели. Москва. — 2005. — № 2).

Критик Василина Орлова на страницах самого авторитетного «толстого» литературного журнала «Новый мир» отмечает: «Олег Селедцов… остро и ясно чувствует свою связь с землёй. В произведениях… главное действующее лицо — наш современник, „обыденный человек“, можно сказать, обыватель. Но без малейших обвинительных ноток говорится о нём. И застигнут-то он, этот герой в „естественной среде обитания“ — там, где встречен. А потому-то веет чистотой намерений и от стихотворений и рассказов Олега Селедцова.» (В. Орлова. Как айсберг в океане. Новый мир. — 2005. — № 4).

Та же В. Орлова в еженедельнике «Литературная Россия» пишет о рассказах соискателя на страницах альманаха «Литрос»: «Клуб рассказчиков открывает Олег Селедцов с подборкой „И в аду будем гореть“ (ну нравится молодым писателям про ад, рай, демонов и ангелов). Рассказы тем не менее тёплые на ощупь, яркие для глаза.» (В. Орлова. Состоялась ли оборона? Литературная Россия. — 2004. — № 28).

Ян Шенкман в «НГ-exlibris» (27 января 2005) пишет о рассказе О. Селедцова «Брат»: «Хотя юродивого иногда непросто отличить от очень доброго человека или человека, играющего не по правилам. Селедцов пишет об Алёше Карамазове нашего времени. Рассказывает скорее сказку, чем быль. Но в любом случае уж лучше такой брат, чем герой Сергея Бодрова.»

Этот же рассказ выделяет ведущий российский критик Евгений Ермолин в журнале «Континент» (№ 124, 2005 год): «Прозаик Олег Селедцов сотворил трогательный рассказ. Идеальный мальчик, потом юноша всех жалеет, всем помогает, отдаёт последнее, отличается сугубым целомудрием. Такому одна дорога — в монастырь. Ближе к Богу».

Кроме того, о творчестве О. Селедцова писали:

Алексей Шорохов (см. А. Шорохов. О некоторых тенденциях в «молодой поэзии». Российский писатель. — 2003. — № 3;

А. Шорохов. Поколение «тридцатилетних». Литературная Россия. — 2001. — № 46;

А. Шорохов. Папуа — Новая Россия или ещё раз о национальной гордости великороссов. День литературы. — 2002. — № 6),

Сергей Филатов — президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ и Татьяна Кузовлева — секретарь союза писателей Москвы (см. С. Филатов, Т. Кузовлева. К читателям. Пролог, Москва: Вагриус, 2002),

Евгения Щеглова (Континент. — 2005. — № 124),

Андрей Исаев, Дмитрий Ермаков, Андрей Рудалёв и др.

Примечания 

Фрезеровщики
Члены Союза писателей России
Выпускники Адыгейского государственного университета
Члены Союза журналистов России
Заслуженные работники культуры субъектов Российской Федерации